Il doppio del SAP Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Wayne Black e Kevin Ullyett erano i detentori del titolo, ma solo Black ha partecipato in coppia con Mark Philippoussis.

Black e Philippoussis hanno perso nei quarti di finale contro Davide Sanguinetti e Jim Thomas.

Hyung-Taik Lee e Vladimir Volčkov hanno battuto in finale 7–5, 4–6, 6–3  Paul Goldstein e Robert Kendrick.

Teste di serie
 Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
 Chris Haggard /  Brian MacPhie (primo turno)
 Jan-Michael Gambill /  Graydon Oliver (semifinali)
 Mark Merklein /  Thomas Shimada (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2003
ATP Tour 2003